Moju kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Moju (ort), Pará, 
 Moju (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar